Птичкин — фамилия.

Известные носители 
 Птичкин, Евгений Николаевич (1930—1993) — советский композитор, автор более чем ста песен, написанных в основном для кино. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978), Народный артист РСФСР (1988).
 Птичкин, Сергей Михайлович (Род. 1953) — продюсер, сценарист, журналист, военный обозреватель «Российской газеты».